Оболсуново — топоним в России:

 Оболсуново — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Оболсуново — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Оболсуново —  железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.